Jarl Magnus Riiber (ur. 15 października 1997 w Oslo) – norweski dwuboista klasyczny oraz skoczek narciarski, w kombinacji norweskiej wicemistrz olimpijski, wielokrotny medalista mistrzostw świata, czterokrotny zdobywca Pucharu Świata, czterokrotny medalista mistrzostw świata juniorów oraz zwycięzca Letniego Grand Prix.

Kariera 
Początkowo uprawiał skoki narciarskie. Na międzynarodowej arenie zadebiutował 6 sierpnia 2011 w Hinterzarten podczas zawodów juniorskich, oddając na skoczni średniej skoki na odległości odpowiednio 66,5 m i 64 m. W efekcie zajął 28. pozycję. 22 stycznia 2012 ustanowił rekord skoczni Knyken Hoppbakken (K-68) w Orkdal, uzyskując 76,5 metra. Miesiąc później skokiem na 100,5 metra ustanowił kolejny rekord skoczni, tym razem dziewięćdziesięciometrowej Tehvandi w estońskiej Otepää. Osiem dni później poprawił rekord skoczni Kveldteigen Hoppanlegg (K-73) w Harstad. Rekordowy rezultat wyniósł 82 metry. W 2013 wystartował na olimpijskim festiwalu młodzieży Europy w Braszowie, gdzie indywidualnie zajął piętnaste miejsce, a wspólnie z kolegami z reprezentacji zajął czwarte miejsce.

Od sezonu 2013/2014 startuje niemal wyłącznie w kombinacji norweskiej. W tej dyscyplinie po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się 11 stycznia 2014 w Høydalsmo, gdzie w zawodach Pucharu Kontynentalnego zajął osiemnaste miejsce. Parę tygodni później wystartował na mistrzostwach świata juniorów w Val di Fiemme, gdzie indywidualnie był szósty w Gundersenie na 5 km oraz jedenasty na dwukrotnie dłuższym dystansie. Na tej samej imprezie, wspólnie z kolegami z reprezentacji wywalczył brązowy medal w zawodach drużynowych. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Ałmaty Norweg był najlepszy w obu konkurencjach indywidualnych, a w zawodach drużynowych Norwegia z Jarlem Magnusem Riiberrem w składzie po raz kolejny zajęła trzecie miejsce.

W międzyczasie zadebiutował w zawodach Pucharu Świata, zajmując 6 grudnia 2014 w Lillehammer 28. miejsce w Gundersenie. Tym samym już w swoim debiucie zdobył pierwsze pucharowe punkty. Nieco ponad miesiąc później, 16 stycznia 2015 w Seefeld po raz pierwszy stanął na podium zawodów tego cyklu, kończąc Gundersena na trzeciej pozycji. W zawodach tych wyprzedzili go jedynie Niemiec Eric Frenzel oraz inny reprezentant Norwegii, Jan Schmid. W sezonie 2014/2015 punktował jeszcze jeden raz, zajmując trzynaste miejsce 15 marca w Trondheim. W klasyfikacji generalnej zajął ostatecznie 35. miejsce.

W sezonie letnim 2016 ponownie wystąpił w kilku zawodach w skokach narciarskich. 18 sierpnia na dużej skoczni w Kuopio zadebiutował w FIS Cup, zajmując 3. miejsce. Dwa dni później na tym samym obiekcie zadebiutował w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Zajął wówczas 15. miejsce, a dzień później odniósł zwycięstwo. 29 października w Oslo został letnim wicemistrzem Norwegii na skoczni normalnej (przegrał jedynie z Danielem-André Tandem).

Kolejne miejsca na podium zawodów PŚ w kombinacji wywalczył w sezonie 2015/2016. Łącznie cztery razy znalazł się w czołowej trójce, odnosząc jedno zwycięstwo: 6 lutego 2016 roku w Oslo. W klasyfikacji generalnej zajął trzynaste miejsce. W kolejnym sezonie tylko dwukrotnie znalazł się w najlepszej dziesiątce, w efekcie zajął 39. miejsce w klasyfikacji końcowej. Nie wystąpił na mistrzostwach świata w Lahti w lutym 2017 roku.

W 2018 roku wystartował na igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu, gdzie wspólnie z Janem Schmidem, Espenem Andersenem i Jørgenem Gråbakiem zdobył srebrny medal w sztafecie. Ponadto w obu konkurencjach indywidualnych zajmował czwarte miejsce. Na dużej skoczni walkę o podium przegrał z Erikiem Frenzelem o 2 sekundy, a na normalnym obiekcie o 4,4 sekundy lepszy okazał się Austriak Lukas Klapfer. W zawodach pucharowych sześć razy stawał na podium, jednak nie odniósł zwycięstwa (pięć razy był drugi i raz trzeci). Sezon 2017/2018 zakończył na siódmym miejscu w klasyfikacji generalnej, zajmując również drugie miejsce w klasyfikacji najlepszych skoczków.

Jego brat, Harald Johnas Riiber, także uprawia kombinację norweską.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2014/2015: 35.
 sezon 2015/2016: 13.
 sezon 2016/2017: 39.
 sezon 2017/2018: 7.
 sezon 2018/2019: 1.
 sezon 2019/2020: 1.
 sezon 2020/2021: 1.
 sezon 2021/2022: 1.
 sezon 2022/2023:

Miejsca na podium

Miejsca na podium chronologicznie

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2013/2014: 61.
 sezon 2014/2015: 32.

Miejsca na podium chronologicznie

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2016: 1.
 2017: (15.)
 2018: nie brał udziału
 2019: (7.)

Miejsca na podium w zawodach

Letni Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2016: 30.

Miejsca na podium chronologicznie

Przypisy

Bibliografia 
  (skoki)
  (kombinacja)

Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2019
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2023
Norwescy medaliści olimpijscy
Norwescy kombinatorzy norwescy
Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1997
Ludzie urodzeni w Oslo